ИПЗ:

 Ивановский парашютный завод
 Институт пушного звероводства
 Изюмский приборостроительный завод
 Изюмский приборостроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского